Die New Zealand Open 2014 im Badminton fanden vom 15. bis zum 19. April 2014 im North Shore Events Centre in North Harbour statt. Das Preisgeld betrug 50.000 US-Dollar.

Herreneinzel

Setzliste 
  Hsu Jen-hao (Finalist)
  Sourabh Varma (3. Runde)
  Tan Chun Seang (Viertelfinale)
  Zulfadli Zulkiffli (nicht gestartet)
  Arvind Bhat (Halbfinale)
  Wang Tzu-wei (Champion)
  Wan Chia-hsin (Viertelfinale)
  Joe Wu (3. Runde)
  Arif Abdul Latif (Halbfinale)
  Riyanto Subagja (3. Runde)
  Lin Yu-hsien (3. Runde)
  Alrie Guna Dharma (1. Runde)
  Khrishnan Yogendran (1. Runde)
  Shih Kuei-chun (Viertelfinale)
  Michael Fowke (1. Runde)
  Chiang Jiann Shiarng (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Pai Hsiao-ma (Viertelfinale)
  Cheng Chi-ya (Halbfinale)
  Millicent Wiranto (Viertelfinale)
  Michelle Chan (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Liang Jui-wei / Liao Kuan-hao (Viertelfinale)
  Chen Hung-ling / Lu Chia-bin (Finalist)
  Gan Teik Chai / Ong Soon Hock (1. Runde)
  Raymond Tam / Glenn Warfe (2. Runde)
  Koo Kien Keat /  Pakkawat Vilailak (2. Runde)
  Robin Middleton / Ross Smith (Viertelfinale)
  Kevin Dennerly-Minturn / Oliver Leydon-Davis (2. Runde)
  Hardianto / Agripina Prima Rahmanto (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Ng Hui Ern / Ng Hui Lin (Viertelfinale)
  Jacqueline Guan / Gronya Somerville (Viertelfinale)
  Anna Rankin / Madeleine Stapleton (2. Runde)
  Tang Hetian / Renuga Veeran (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Oliver Leydon-Davis / Susannah Leydon-Davis (2. Runde)
  Ross Smith / Renuga Veeran (2. Runde)
  Raymond Tam / Gronya Somerville (1. Runde)
  Matthew Chau / Jacqueline Guan (2. Runde)
  Irfan Fadhilah / Gloria Emanuelle Widjaja (Halbfinale)
  Ronald Alexander / Weni Anggraini (nicht gestartet)
  Takuto Inoue / Yuki Fukushima (2. Runde)
  Muhd Adib Haiqal Nurizwan / Sannatasah Saniru (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2014
Badmintonwettbewerb in Auckland
BWF Grand Prix 2014